CLD steht für:
 Chairlift Detachable, eine Bauartbezeichnung für Sesselbahnen mit kuppelbaren Sitzgehängen
 Color Layout Descriptor, als Dateiendung für eine Seitenlayoutdatei
 Configurable Logic Device, Synonym zu PLD, siehe Programmierbare logische Schaltung
 Current Limiting Diode, Strombegrenzerdiode, siehe Stromregeldiode
 McClellan-Palomar Airport (IATA-Code), Flughafen von Carlsbad (Kalifornien), San Diego County, Kalifornien

cld steht für:
 Chaldäisches Aramäisch (ISO-639-3-Code), aramäische Sprache

Abkürzung